«Яблоня I» (), также «Малая яблоня» () — пейзаж австрийского художника Густава Климта. Наряду с двумя портретами Адели Блох-Бауэр и ещё двумя пейзажами художника был реституирован австрийским государством из галереи Бельведер наследнице его законных владельцев Марии Альтман.

По мнению специалистов, «Яблоня I» является одним из наиболее характерных примеров взаимодействия Климта с природой. Маленькие ярко красные яблоки выделяются на выходящем за границы картины голубовато-зелёном дереве, крона которого, как заложено природой, повторяет форму плодов. Пейзаж выполнен в лёгкой манере и как будто состоит из повторяющихся узоров.

Адель и Фердинанд Блох-Бауэр приобрели «Яблоню I» у автора. В 1938 году пейзаж, как и вся их коллекция, был конфискован финансовым ведомством Вены. В 1941 году по соглашению с адвокатом Эрихом Фюрером, назначенным в 1939 году официальным представителем Блох-Бауэров, директор Современной галереи Бруно Гримшиц организовал сделку обмена «Портрета Адели Блох-Бауэр I» и «Яблони I» на переданный Фердинандом Блох-Бауэром в 1936 году в дар галерее пейзаж «Замок Каммер на Аттерзе III». 8 ноября 2006 года пейзаж «Яблоня I» был продан на торгах в аукционном доме «Кристис» за 33,056 млн долларов США.

Примечания

Литература 
 
 

Появились в 1912 году в Австрии
Пейзажи Густава Климта
Картины из частных собраний
Картины, находившиеся в собрании галереи Бельведер
Яблони в живописи
Яблоки в культуре